Marcel (cognom)
 Marcel I, papa
 Marcel II, papa
 Gabriel Marcel (1889-1973), filòsof existencialista
 Famíla Claudi Marcel
Marc Claudi Marcel I, cònsol 331 aC 
Marc Claudi Marcel II, cònsol 287 aC 
Marc Claudi Marcel III, cònsol 222 aC
Marc Claudi Marcel IV, cònsol 196 aC 
Marc Claudi Marcel V, cònsol 183 aC 
Marc Claudi Marcel VI, cònsol 166 aC, 155 aC i 152 aC 
Marc Claudi Marcel VII, cònsol 51 aC 
Gai Claudi Marcel Major, cònsol 50 aC 
Gai Claudi Marcel Menor, cònsol 49 aC 
Marc Claudi Marcel, casat amb la filla d'August
Marc Claudi Marcel Eserní (cònsol), cònsol 22 aC 
Marc Claudi Marcel (pretor), pretor el 188 aC
Marc Claudi Marcel (militar), militar i jutge romà
Gai Claudi Marcel (pretor), pretor el 80 aC
Marc Claudi Marcel Eserni (orador), orador romà
Publi Corneli Lèntul Marcel·lí (orador), orador romà (adoptat per la família Corneli Lèntul).
Gneu Corneli Lèntul Marcel·lí, cònsol l'any 56 aC 
Publi Corneli Lèntul Marcel·lí (qüestor), qüestor el 48 aC 
Publi Corneli Lèntul Marcel·lí (cònsol), cònsol el 18 aC.
Marc Claudi Marcel (Marcus Claudius Marcellus) fou edil plebeu el 216 aC
Marc Claudi Marcel (Marcus Claudius Marcellus) fou tribú de la plebs el 171 aC
Marc Claudi Marcel (Marcus Claudius Marcellus) fou pretor el 137 aC i va morir per la caiguda d'un llamp durant el seu mandat.
Marc Claudi Marcel el Vell, conspirador romà
Gai Claudi Marcel el Jove, conspirador romà
 Corneli Marcel, senador romà del segle I.
 Marcel Empíric, magistrat i escriptor romà del segle IV
 Epri Marcel, magistrat i orador romà del segle I
 Grani Marcel, pretor de Bitínia al segle I
 Publi Nerati Marcel, cònsol l'any 104
 Noni Marcel, escriptor i gramàtic romà
 Marcel el Físic, metge romà que va viure al segle I
 Marc Pomponi Marcel, gramàtic romà del segle I
 Marcel Sidetes o Marcel de Side, poeta grec del segle II
 Sext Vari Marcel, pare d'Elagàbal 
 Ulpi Marcel, jurista romà del 
 Ulpi Marcel, governador de Britània.
 André Marcel, periodista i home de teatre